Thury kan syfta på:
 Thury, Côte-d'Or
 Thury, Yonne